Velké náměstí může znamenat:
název náměstí v různých městech České republiky
 Velké náměstí (Hradec Králové): je hlavní náměstí v historickém centru Hradce Králové, Královéhradecký kraj. Od padesátých let 20. století do roku 1990 se jmenovalo Žižkovo náměstí.
 Velké náměstí (Králíky): je hlavní náměstí v historickém centru města Králíky, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.
 Velké náměstí (Kroměříž): je hlavní náměstí v historickém centru města Kroměříž, okres Kroměříž, Zlínský kraj, nedaleko od Arcibiskupského zámku.
 Velké náměstí (Písek): je jedno z hlavních náměstí v Písku, Jihočeský kraj.
 Velké náměstí (Prachatice): je hlavní náměstí v historickém centru Prachatic, Jihočeský kraj.
 Velké náměstí (Strakonice): je náměstí ve Strakonicích, Jihočeský kraj.

možná hledáte také
 Velké chrámové náměstí: je skalní útvar v Teplickém skalním městě (součást Adršpašsko-teplických skal).

Rozcestníky - místopisné jméno